Stenula är ett släkte av kräftdjur. Stenula ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Stenula